Pierce este un nume de familie din denominarea și toponimia anglo-saxonă, care se poate referi la:

Nume de familie

 Benjamin Peirce (1809 – 1880), matematician american (vedeți Criteriul lui Peirce), tatăl lui Charles Sanders Peirce
 Bill Peirce (născut în 1938), economist, Professor Emeritus la Case Western Reserve University, fost candidat guvernatorial în Ohio (în 2006)
 Charles Sanders Peirce (C.S. Peirce) (1839 - 1914), logician, matematician, filozof american, fondator al pragmatismului
 Cyrus Peirce (1790 - 1860), educator american, preot unitarian și fondator al primei școli publice normale americane
 Gareth Peirce (născut în 1940), avocat britanic, cunoscut apărător de cazuri controversate, respectiv de drepturile omului 
 Hayford Peirce (născut în 1942, Bangor, Maine), american, scriitor de science fiction, misterii și spy thrillers
 Joseph Peirce (1748 - 1812), membru al Camerei Reprezentanților din New Hampshire
 Juliette Peirce (? - 1934), a doua soție a filozofului și matematicianului Charles Peirce
 Henry A. Peirce (Henry Augustus Peirce din Massachusetts) (1808 - 1885), preot în Insulele Hawaii (1869 - 1877), ministrul de externe al Regatului Hawaii (martie - iulie 1878), sub regele Kalakaua
 Kimberly Peirce (născută în 1967), regizoare de film americană
 Leslie P. Peirce, istoric american
 Lincoln Peirce, cartoonist american, cunoscut pentru Big Nate
 Robert B. F. Peirce (1843 - 1898), membru al Camerei Reprezentanților din statul Indiana
 Victor Peirce (Victor George Peirce) (1958 - 2002), infam criminal australian din Melbourne, statul Victoria 
 Waldo Peirce (1884 - 1970), pictor american, originar din Bangor, Maine

Instituții de învățământ
 Peirce College, Philadelphia, cunoscut anterior ca Peirce College of Business, Peirce Junior College și Peirce School of Business Administration
 Peirce School (sau Old Peirce School), West Newton, Massachusetts
 Helen C. Peirce School of International Studies, școală din Chicago, Illinois

Altele
 Peirce (crater), crater lunar crater din vestul Mare Crisium, numit după Benjamin Peirce

Vezi și

 Citeriul lui Peirce, numit după Benjamin Peirce
 
 

 Pierce (dezambiguizare)
 Purse (dezambiguizare)
 Perse (dezambiguizare)
 Percy (dezambiguizare)

Nume de familie
Nume proprii